La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2013-2014 (abbreviata in Premijer liga BiH 2013-2014), conosciuta anche come BH Telecom Premijer liga Bosne i Hercegovine 2013-2014 per motivi di sponsorizzazione, è stata la quattordicesima edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dallo , al suo terzo titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Wagner Santos Lago () con 18 reti.

Novità 
Le squadre Gradina Srebrenik e GOŠK Gabela sono retrocessi dopo essersi piazzati agli ultimi due posti nella stagione 2012-2013. Al loro posto sono stati promossi Vitez, vincitore della Prva liga BiH 2012-2013, e Mladost Velika Obarska, vincitore della Prva liga RS 2012-2013.

Formula 
Le 16 squadre partecipanti si affrontarono in un girone di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate.

La squadra campione di Bosnia ed Erzegovina è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2014-2015.

La seconda e la terza classificata sono ammesse rispettivamente al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2014-2015 insieme alla vincitrice della coppa nazionale.

Retrocedono direttamente le ultime due classificate le quali finiranno ciascuna in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2014-2015
      Qualificato alla UEFA Europa League 2014-2015
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2014-2015
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2014-2015

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2013-2014 e Prva liga RS 2013-2014
 Kup Bosne i Hercegovine 2013-2014

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013-2014